Ел Ереро има више значења:

 Ел Ереро (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Ереро (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ереро (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ереро (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ереро (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ереро (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику